Антуан Трюшон (; род. 30 декабря 1990, Сент-Адель, Квебек, Канада) — канадский сноубордист.

 Победитель и призёр этапов Кубка мира в биг-эйре (всего — 2 подиума, в том числе — 1 победа).

Спортивная карьера

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 
 Антуан Трюшон — профиль на сайте TTR (англ.)

Сноубордисты Канады